Ма́тти Калерво Пе́ллонпяя (; 28 марта 1951, Хельсинки, Финляндия — 13 июля 1995, Вааса, Финляндия) — финский актёр, музыкант.

Начал карьеру в 1962 в качестве актёра театра и радио в финской национальной радиовещательной компании YLE. В 1970-х работал в любительских театрах, а в 1977 окончил Театральную академию Финляндии. Пеллонпяя одинаково успешно играл как в театре, так и в кино, и на телевидении. Кроме того в 70-х он появлялся в рок-группах, в частности, был связан с группой «Sleepy Sleepers» (позже — «Leningrad Cowboys»). В 1989 году Матти Пеллонпяя основал рок-группу «Peltsix», в которой он занял место вокалиста. Группа существовала с 1989 по 1995 гг. и стала культовым коллективом хельсинкской рок-сцены тех лет.

Главная роль в фильме «Вдаль уплывают облака» (1996) была написана специально для Матти. Но 13 июля 1995, перед самым началом съёмок, он умер от сердечного приступа. Режиссёр Аки Каурисмяки переписал ту роль в женскую и поручил сыграть её Кати Оутинен.

Фильмография 
 Мальчишки / Pojat (1962), режиссёр Микко Нисканен
 Аксели и Элина / Akseli ja Elina (1970), режиссёр Эдвин Лайне
 Вкус лета / Kesän maku (1975), режиссёр Аско Толонен — Хессу
 История Антти Пуухаара / Antti Puuhaara (1976), режиссёры Катариина Лахти, Хейкки Партанен и Риитта Раутома
 Последний лесопункт / Viimeinen savotta (1977), режиссёр Эдвин Лайне — Калле Няпянмаа
 Ruskan jälkeen (1979), режиссёр Эдвин Лайне
 Лгун / Valehtelija (1981), режиссёр Мика Каурисмяки — поклонник Чендлера
 Pedon merkki (1981), режиссёр Яаакко Паккасвирта
 Джекпот 2 / Jackpot2 (1982), режиссёр Мика Каурисмяки
 Никчёмные / Arvottomat (1982), режиссёр Мика Каурисмяки — Манне
 Regina ja miehet (1983), режиссёр Ансси Мянттяри
 Апрель — самый жестокий месяц / Huhtikuu on kuukausista julmin (1983), режиссёр Ансси Мянттяри
 Преступление и наказание / Rikos ja rangaistus (1983), режиссёр Аки Каурисмяки — Никандер, приятель Антти
 Клан — история семейства Саммако / Klaani — Tarina Sammakoitten suvusta (1984), режиссёр Мика Каурисмяки
 Kello (1984), режиссёр Ансси Мянттяри
 Aikalainen (1984), режиссёр Тимо Линнасало
 Любовная история/ Rakkauselokuva (1984), режиссёр Ансси Мянттяри
 Последний из крысиных шкур / Viimeiset rotannahat (1985), режиссёр Ансси Мянттяри — отец мужчины в белом костюме
 Союз Каламари / Calamari Union (1985), режиссёр Аки Каурисмяки — Франк
 Ylösnousemus (1985), режиссёр Ансси Мянттяри
 Тени в раю / Varjoja paratiisissa (1986), режиссёр Аки Каурисмяки — Никандер
 Рокки-6 / Rocky VI (1986), режиссёр Аки Каурисмяки — менеджер Игоря
 Kuningas lähtee Ranskaan (1986), режиссёр Ансси Мянттяри
 Näkemiin, hyvästi (1986), режиссёр Ансси Мянттяри
 Гамлет идёт в бизнес / Hamlet liikemaailmassa (1987), режиссёр Аки Каурисмяки — охранник
 Ариэль / Ariel (1988), режиссёр Аки Каурисмяки — Микконен
 Ча-ча-ча / Cha cha cha (1989), режиссёр Мика Каурисмяки — Матти Ойянперя
 Грязные руки / Dirty hands (1989), режиссёр Аки Каурисмяки — Уго
 Ленинградские ковбои едут в Америку / Leningrad Cowboys Go America (1989), режиссёр Аки Каурисмяки — Владимир Кузьмин, менеджер группы
 Kiljusen herrasväen uudet seikkailut (1990), режиссёр Матти Куортти
 Долли и её любовник / Räpsy ja Dolly (1990), режиссёр Матти Ийяс
 Зомби и поезд-призрак / Zombie ja kummitusjuna (1991), режиссёр Мика Каурисмяки — Харри, фронтмен группы «Harry and the Mulefukkers»
 Ночь на Земле / Night on Earth (1991), режиссёр Джим Джармуш — Мика, таксист из Хельсинки
 Kadunlakaisijat (1991), режиссёр Олли Сойнио
 Жизнь богемы / Boheemielämää (1992), режиссёр Аки Каурисмяки — Родольфо
 Missä on Musette? (1992), режиссёр Вейкко Ниеминен
 Papukaijamies (1992), режиссёр Вейкко Ниеминен
 Det var väl själva fan också (1993), режиссёр Peter Östlund
 Последний кордон / The Last Border (1993), режиссёр Мика Каурисмяки
 Ленинградские ковбои встречают Моисея / Leningrad Cowboys Meet Moses (1993), режиссёр Аки Каурисмяки — Владимир / Моисей
 Береги свою косынку, Татьяна / Pidä huivista kiinni, Tatjana (1993), режиссёр Аки Каурисмяки — Рейно
 Железные всадники / Iron Horsemen (1995), режиссёр Жиль Шарман
 Sirpaleita (1996), режиссёр Аку Лоухимиес

Матти Пеллонпяя также появляется посмертно в фильмах братьев Каурисмяки:
 Вдаль уплывают облака / Kauas pilvet karkaavat (1996, режиссёр Аки Каурисмяки) — ребёнок на фото
 Лос-Анджелес без карты / L.A. Without a Map (1998, режиссёр Мика Каурисмяки)
 Человек без прошлого / Mies vailla menneisyyttä (2002, режиссёр Аки Каурисмяки)

Примечания

Литература 
 Плахов А., Плахова Е. Последний романтик. Фильмы, интервью, сценарии, рассказ. — М.: Новое литературное обозрение, 2006. — 296 с, ил. — ISBN 5-86793-479-9.

Ссылки 
 Peltsi-tietokanta
 Se minun töistäni — Matti Pellonpää  статья на YLE

Певцы и певицы Финляндии
Лауреаты European Film Awards
Дети-актёры Финляндии
Выпускники Хельсинкской театральной академии
Лауреаты премии «Юсси»